Bad Soden am Taunus, een plaats in de Duitse deelstaat Hessen, gelegen in de Main-Taunus-Kreis
 Bad Soden-Salmünster, een plaats in de Duitse deelstaat Hessen, gelegen in de Main-Kinzig-Kreis